Pima – plemię indiańskie

Miejscowości w USA:
 Pima – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Graham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pima (ang. Pima County) – w stanie Arizona
 pima – ostra papryka, która była składnikiem pierwotnego paprykarza szczecińskiego